A FACERES é uma faculdade particular de Medicina localizada na cidade de São José do Rio Preto - SP.  

No âmbito esportivo, através da Associação Atlética Acadêmica Eduardo Anbar (A.A.A.E.A.), é uma das fundadoras e a maior campeã dos torneios de medicina (TORMED), que conta com as Medicinas UNIFEV (Votuporanga), Unilago (São José do Rio Preto), FACISB (Barretos), UNIFRAN (Franca), São Leopoldo Mandic (Campinas) e Estácio UNISEB (Ribeirão Preto) sendo a única tetracampeã. A representação estudantil é feita pelo Centro Acadêmico Dr. Patrícia Cury (CADPC). 

O Instituto Superior de Educação Ceres - ISECERES, credenciado pela portaria nº. 1833 de 20 de junho de 2002, publicada em 21 de junho de 2002, e a Faculdade Ceres - FACERES, credenciada pela portaria nº. 3.778 de 26 de outubro de 2005, publicada em 27 de outubro de 2005, são mantidas pela mesma mantenedora.

A Faculdade Ceres, voltada para o Ensino Superior de Cursos de Bacharelado, possui funcionamento, com estruturas administrativas e instalações acadêmicas, localizadas na cidade de São José do Rio Preto, a principal cidade de um dos maiores polos de desenvolvimento de saúde do interior do Estado de São Paulo.

História
A Faculdade Ceres - FACERES é uma instituição de ensino superior brasileira de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.

Surgiu em 20 de junho de 2002 na Estância Jockey Clube, com quase 6 mil m2, como Instituto Superior de Educação Ceres - ISECERES. (Credenciada pela Portaria nº. 1833 publicada no Diário Oficial da União).

Após vestibular, iniciam-se as aulas do primeiro curso autorizado (Portaria n° 1.834 publicada no Diário Oficial da União em 2002), Curso Normal Superior, com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Com a expansão dos cursos e aumento do número de alunos, em 2003 a FACERES mudou para uma área de 37 mil metros na Avenida Anísio Haddad, 6751 - próxima ao Rio Preto Shopping Center.

Em 2004 iniciam-se as atividades dos cursos de Ciências Sociais, Pedagogia, Letras Inglês/Português e também a Pós-graduação em parceria com a FAPERP.

Em 2005 os cursos de Ciências Sociais, Normal Superior e Pedagogia são reconhecidos e a FACERES é credenciada pela portaria n° 3.778 publicada no Diário Oficial da União em 2005. Agora, além de Licenciaturas (formação de professores), a Faculdade Ceres pode oferecer também cursos de Bacharelados.

Em 2006 iniciam-se as atividades dos cursos de Administração, Serviço Social, Matemática e Psicologia, e a Pós-graduação começa uma parceria com a Academia de Ciências e Tecnologia de São José do Rio Preto no campus da faculdade Ceres - Faceres
Também nesse ano, a Comissão verificadora do SeSu/MEC visita a Faculdade Ceres e aprova com nota máxima o Curso de Medicina solicitado.

Em 2007 inicia-se as atividades do curso de Enfermagem e a Pós-graduações. Mais uma vez a comissão verificadora do INEP/CTAA/MEC visita a Faculdade Ceres - FACERES e agora dá parecer favorável à abertura do curso de Medicina solicitado.

Em 2009 o curso de Letras é reconhecido.

Em 2011 os cursos de Matemática e Psicologia são reconhecidos.

Com a chegada da Medicina e aumento do número de alunos, em 2012 a FACERES muda de prédio: Unidade I situada rua Coronel Spínola de Castro, 4771; Unidade II na rua Emília J.J. Castro, 350.

Ainda em 2012, inicia-se as atividades do curso de Medicina, autorizado pela portaria nº 83 publicada no Diário Oficial da União em 2012 e os cursos de Enfermagem, Administração e Serviço Social são reconhecidos pelo MEC.

Missão
Produzir, disseminar e democratizar o acesso ao conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania, mediante a formação humanista, ética, crítica e reflexiva, preparando profissionais competentes e contextualizados , cientes de sua responsabilidade social, para a melhoria das condições de vida da sociedade.

Cursos de Graduação
Atualmente se dedica apenas ao curso de medicina. Já ofereceu outros oito cursos de graduação:

A partir de 2017 passa a oferecer apenas o curso de Medicina, suspendendo as vagas oferecidas aos outros.

Cursos de Pós-Graduação
Resolução CNE/CES Nº 1, de 03 de abril de 2001|
Resolução CNE/CES Nº 1, de 08 de junho de 2007

Possui dezenove cursos de pós-graduação:

Biblioteca

O acervo da Biblioteca da Faculdade Ceres/FACERES é um dos mais completos da região.
Além das obras específicas de cada curso da faculdade, possui bibliografia em várias áreas do conhecimento.

Possui assinaturas dos principais jornais do estado e da região;
Assina as grandes revistas de circulação nacional;
Possui pelo menos 10 periódicos específicos de cada curso.

Todo acervo está catalogado pela AACR2 e classificado pela CDU seguindo as normas da ABNT, e está informatizado para agilizar consultas e pesquisas. Os freqüentadores têm acesso a terminais de computadores para consultas e impressão de listas bibliográficas.

Localização

 Unidade
Avenida Anísio Haddad, 6751 - Jardim Morumbi
- São José do Rio Preto - São Paulo

Contato

 Tel: (17) 3201-8200 / (17) 3308-3432 / (17) 3308-3303

Ligações externas
 Site Oficial da FACERES

Ceres
Educação em São José do Rio Preto